Milledgeville kan syfta på:

Milledgeville, Georgia
Milledgeville, Illinois
Milledgeville, Ohio
Milledgeville, Tennessee